Werle steht für:

 Burg Werle, ehemalige Burg bei Werle (Kassow)
 Werle, mittelalterliche Linie des mecklenburgischen Fürstenhauses, siehe Herrschaft Werle

Ortschaften:
 Werle (Kassow), Ortsteil der Gemeinde Kassow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Werle (Prislich), Ortsteil der Gemeinde Prislich, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Werle (Wallstawe), Wüstung bei Wallstawe, Ortsteil der Gemeinde Wallstawe, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Anton Werle (1809–1893), Schwager von Anna Plochl, Gräfin von Meran und Frau von Erzherzog Johann.
 Barbara Werle (1928–2013), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Bernd Werle (* 1955), deutscher Ordensgeistlicher, Theologe
 Dirk Werle (* 1975), deutscher Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Eduard Werle (1801–1884), französischer Politiker und Geschäftsmann
 Enno Werle, deutscher Boxtrainer
 François Jean Werlé (1763–1811), französischer Brigadegeneral
 Gerhard Werle (* 1952), deutscher Professor für Strafrecht
 Heinrich Werle (* 1869), Architekt in Berlin
 Heinrich Werlé (1887–1955), deutscher Chorleiter, Organist und Musikkritiker
 Johann Werle (1810–1861), hessischer Verwaltungsjurist und Politiker
 Johann Ferdinand Werle (1793–1864), deutscher Posthalter, MdL Nassau 
 Jakob Werle (1914–1993), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Jan Werle (* 1984), niederländischer Schachspieler
 Karl-Heinz Werle (1925–2009), deutscher Politiker (SPD)
 Lambert von Werle († 1500), Abt des Klosters Eldena
 Simon Werle (* 1957), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Simon Werle, Mitglied der Indietronic-Band Werle & Stankowski
 Wilhelm Werlé (1804–1880), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, Unternehmer und Gründer des Barmer Verschönerungsvereins

Siehe auch:
 Verl (Begriffsklärung)
 Werl (Begriffsklärung)